Le nom Morneau peut faire référence à :

Patronymes 
 Bill Morneau (1962-), homme d'affaires et homme politique canadien
 Justin Morneau, joueur de baseball, (1981)
 Isabelle Morneau, joueuse de football (1976)
 Roger Morneau, essayiste, (1925-1998)
 Samuel Morneau, joueur de hockey sur glace (1990)

Géographie 
 Embranchement Morneau (La Vallée-du-Richelieu), cours d'eau en Montérégie, Québec, Canada
 Embranchement Morneau (Abitibi-Ouest), cours d'eau en Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada

Homonymie de patronyme